Deze hits stonden in 2011 op nummer 1 in de Nederlandse Top 40.

Externe link 
 Officiële website

2011
Muziek in 2011